Смоленский поход Ярослава Всеволодовича — успешная военная экспедиция великого князя владимирского против литовцев, захвативших Смоленск.

Стратегическая обстановка 
В марте 1238 года владимирское войско вместе с великим князем Юрием было уничтожено монголами на р.Сити. Узнав об этом, брат Юрия Ярослав приехал из Киева во Владимир, при этом Киев занял Михаил Всеволодович черниговский, владевший также (с 1235 года) и Галичем. По версии Майорова А. В., Ярослав и Михаил были союзниками (см. Киевский поход Ярослава Всеволодовича), по версии Горского А. А., Ярослав захватывал Киев в 1236 году, действуя на стороне противников Михаила. В 1238 году на смоленском княжении умер Святослав Мстиславич, его место занял брат Всеволод, который в 1239 году был изгнан литовцами.

События 
В таблице ниже приведены известия Лаврентьевской летописи, помещённые под 6747 мартовским годом, что соответствует промежутку времени от 1 марта 1239 года до 1 марта 1240 года. В записи предыдущего года (1 марта 1238 — 1 марта 1239) сказано, что было мирно.

Литовский князь был пленён, а Всеволод восстановлен в своих правах. С середины XIII века смоленские князья признавали верховенство владимирских. Возможно, это нашло своё отражение уже в участии Ярослава в уряжении смолян в 1239 году.

В ознаменование мира сын Ярослава Александр женился на Александре Брячиславне полоцкой в Торопце, причём было и второе свадебное торжество — в Новгороде. В 1239 году Александр построил несколько крепостей на р.Шелони для обороны от литовцев.

См. также 
 Киевский поход Ярослава Всеволодовича
 Литовский поход Александра Невского
 Литовский поход Михаила Всеволодовича

Примечания 

Русско-литовские войны
События 1239 года
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании